MYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miyake Jima (Giappone)